Moře může být:

 moře – větší část zemského povrchu víceméně souvisle pokrytá slanou vodou a spojená se světovým oceánem
 okrajové moře
 vnitrozemské moře
 Jiné vodní plochy
 Mrtvé moře
 Kaspické moře
 Rybník Moře
 Měsíční moře – ploché části měsíčního povrchu
 kamenné moře – větší skupina kamenů, geomorfologie
 větší množství stejné věci
 Moře (Debussy) – hudební skladba od francouzského skladatele Claude Debussyho

Externí odkazy